Ronach ist der Name folgender Orte:

 Ronach (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Ortsteil von Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Ronach (Gemeinde Seekirchen), Ortsteil von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ronach (Gemeinde Sellrain), Ortsteil von Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Ronach (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelhof der Fraktion Gritzen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

Siehe auch:

 Ronacher, ein Theater in Wien